Ain’t Nobody Worryin – studyjny album amerykańskiego piosenkarza Anthony’ego Hamiltona, wydany 13 grudnia 2005.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy wyprodukowane przez Marka Batsona
Albumy wyprodukowane przez Raphaela Saadiqa
Albumy soulowe
Albumy funkowe
Albumy popowe